Krajkovići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Krajkovići, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Krajkovići, un village situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Krajkovići, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie.